Горски-Извор (Кырджалийская область) — село в Болгарии.
 Горски-Извор (Хасковская область) — село в Болгарии.